Antonio Micucci – ingegnere italiano
Kate Micucci – attrice, comica e cantautrice italiana
Leonardo Micucci - violinista italiano
Edoardo Micucci - compositore di musica da film